Das Coalite World Matchplay 1992 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier, das vom 4. bis zum 12. Dezember 1992 im Rahmen der Saison 1992/93 im The Dome im englischen Doncaster ausgetragen wurde. Sieger wurde der Thailänder James Wattana mit einem Finalsieg über Steve Davis, dem mit einem 141er-Break das höchste Break des Turnieres gelang.

Preisgeld 
Erneut von Coalite gesponsert, schüttete das Turnier genauso viel Preisgeld wie im Jahr zuvor aus.

Turnierverlauf 
Wieder lud das veranstaltete Unternehmen Matchroom Sport die besten zwölf Spieler der aktuellen „provisorischen“ Snookerweltrangliste ein. Die besten drei und Titelverteidiger Gary Wilkinson waren wieder fürs Viertelfinale gesetzt, die übrigen acht starteten erneut in der Runde der letzten 12. Ausgetragen im K.-o.-System, fanden diesmal alle Spiele im Modus Best of 17 Frames statt.

Finale 
Erstmals schieden alle der direkt fürs Viertelfinale gesetzten Spieler direkt im Viertelfinale aus. Im Halbfinale zogen Steve Davis und James Wattana mit klaren Siegen ins Endspiel ein. Debütant Wattana prägte das Spiel und ging mit 0:2 und 1:6 in Führung. Das war ein Vorsprung, den Davis zwar noch 4:6 verkürzen konnte, letztlich aber nicht mehr einholen konnte: Wattana gewann die nächsten drei Frames zum Endstand von 4:9.

Century Breaks 
Sechs Spieler spielten während des Turnieres acht Century Breaks:

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Doncaster